«Комсомольск» — российская инди-группа, основанная в 2017 году в Москве. На данный момент состоит из четырёх музыкантов. В ироничных текстах коллектив сочетает вечные темы с приметами настоящего, кладя строчки на мажорную гитарную поп-музыку. В 2020 году квартет выпустил свой первый полноформатный альбом «Ближний свет», отличный от предыдущих релизов большей эмоциональностью и сложностью звучания.

История 
История группы «Комсомольск» началась со знакомства Дарьи Дерюгиной, Ивана Рябова и Арины Андреевой в 2015 году, задолго до выхода первых совместных работ. Спустя несколько месяцев Дарья предложила Ивану и Арине создать русскоязычную музыкальную группу, и те согласились. Название участники подобрали интуитивно — выбор пал на предложенный Иваном Рябовым «Комсомольск». Чуть позже к коллективу в качестве барабанщика присоединился Илья Лопатин. В таком составе в 2016 году начались репетиции группы.

Дебютный мини-альбом «Комсомольск-1» коллектив выпустил в 2017 году. Презентация мини-альбома состоялась 21 июня 2017 года на совместном концерте с группой «Любовь и Роботы». С первого выступления неизменным элементом сценического образа группы стали разноцветные парики девушек. Одной из причин появления париков на концертах явилось желание Дарьи отличить два своих проекта: русскоязычный «Комсомольск» и англоязычный «Gin&Milk», основанный до появления «Комсомольска». После первого концерта в связи с переездом в Польшу группу покинул Илья Лопатин, а его место занял воронежский ударник Павел Кочетов. Сразу после выступления «Комсомольск» начинает сотрудничать с независимым музыкальным лейблом «Peter Explorer», на котором к концу 2017 года были выпущены ещё два мини-альбома: «Касса Свободы» и «90210».

Серьёзным прорывом стал записанный весной 2018 года четвёртый мини-альбом «Дорогие москвичи». После релиза последовали съёмки первого клипа «Где мы сейчас?», сольные концерты в Москве, выступление на фестивалях «Дикая мята», «Пикник „Афиши“», «Motherland», «Антон Тут Рядом», выступление в передаче «Вечерний Ургант». В рамках сотрудничества с «Яндекс. Музыкой» был снят клип на песню «Оркестр» и записана для проекта «Нечеловеческая музыка» песня «Мы ищем человека», созданная в соавторстве с нейросетью «Яндекса». В 2018—2019 году состоялся первый тур группы «Комсомольск» по городам России и Беларуси, отличительной чертой которого стало исполнение кавер-версий хитов местных культовых групп на каждом выступлении.

В 2019 году вышел пятый мини-альбом «День Психа». Презентация работы состоялась на крыше павильона «Рабочий и Колхозница» и, несмотря на дождь, концерт был отыгран до конца. 23 декабря группа опубликовывает свой единственный клип с релиза на песню «Чёрный Квадрат»..

13 марта 2020 года композиция «Чёрные очки» была использована в анимационном проекте студии «Феникс», а именно в 1 серии «Дух моей общаги».

21 августа 2020 года свет увидел первый полноформатный альбом группы «Комсомольск» «Ближний свет», включающий в себя девять композиций. Работа вошла в список лучших альбомов 2020 года по мнению редакторов интернет-изданий «Meduza» и  «Ридус». Журналист портала «Colta» Сергей Мезенов отметил запись как «Серьёзность года» в своей подборке лучших российских альбомов 2020-го.

12 мая 2021 года вышел второй полноформатный альбом «Комсомольска» под названием «Ретро», также содержащий девять песен (однако, немного короче предыдущего), названный в музыкальной прессе продолжением «Ближнего света» в эстетике барокко-попа. Вокалистка группы Дарья Дерюгина замечает, что к меланхолии и спокойствию предыдущего альбома «Ретро» добавляет и некоторую лёгкость. Главный хит альбома, «Глаза (Прилипли)» был исполнен вживую в телешоу «Вечерний Ургант» и 14 мая дебютировал в хит-параде «Чартова дюжина». Два месяца спустя песня достигла первого места в чарте и удерживала его неделю. До конца августа «Глаза» оставались в пятёрке лидеров, в общей сложности продержавшись там девять недель. Кроме того, во время концертного тура в поддержку нового альбома группу фактически покинул Рябов - с июня месяца на всех концертах «Комсомольска» его место занимал Олег Харченко. Сама группа пересменку бас-гитаристов никак не прокомментировала.

18 ноября количество прослушиваний песни «Чёрные очки» в Spotify превысило миллион стримов.

Потрясение, вызванное в российском обществе войной в Украине, привело к серьёзным изменениям и в "Комсомольске". В июне 2022 года страну покинул Павел Кочетов, которого за ударными сменил Василий Кузякин. Очередной релиз группы состоялся только 23 октября в виде миньона «Комсомольск-0». Три недели спустя группа заявила, что это последняя запись, сделанная совместно с основным автором текстов Иваном Рябовым: «Наши пути расходятся (...) Скажем честно, мы не знаем, что делать дальше. Не прощаемся».

Состав 

 Дарья Дерюгина — вокал, гитара
 Арина Андреева — вокал, клавишные
 Олег Харченко — бас-гитара
 Василий Кузякин — ударные

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Гостевое участие

Сборники

Музыкальный стиль 
Алексей Мажаев определяет жанр, в котором играет «Комсомольск», как «азартный витальный инди-поп». «Комсомольск», по мнению критика, «позитивным цинизмом и самоуверенностью напоминает группу „Pep-See“, а бодрой возбуждённостью — „Краснознамённую дивизию имени моей бабушки“». Отдельно критик отметил тексты коллектива: «в них с лёгкостью перемешиваются любовные коллизии с политическими реалиями, а культурные новости — с манифестами нового поколения». Композиции первых четырёх мини-альбомов Мажаев посчитал бодрыми и весёлыми, они «успевают заинтересовать, но не успевают надоесть», правда «в какой-то момент можно заметить, что идеи топчутся на месте и не развиваются». После своего замечания критик отметил попытки группы разнообразить свою подачу и умение «Комсомольска» вовремя окончить альбом, из-за чего «аудитория остаётся немного недокормленной — что идёт на пользу и ей, и группе».

Видеография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Москвы
Инди-рок-группы России
Инди-поп-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году